Амбелокипи (), в превод от гръцки лозя, може да се отнася за:

 Амбелокипи, квартал на Атина, Гърция;
 Амбелокипи, град в Солунско, на практика предградие на Солун, Гърция;
 Здралци, на гръцки Амбелокипи, село в Костурско, Гърция;
 Амбелокипи, село на Закинтос, Гърция;